Уа́йли (, , , ) — английская фамилия:

  (род. 1993) — американский рэпер.
 Уайли, Александр:
  (1839—1921) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1895—1906).
  (1884—1967) — американский политик, член Сената (1939—1963).
 Уайли, Вильгельмина (1891—1984) — австралийская пловчиха.
  (род. 1962) — британский кинопродюсер, лауреат премия «Золотой глобус» за комедию или мюзикл (2008).
  (1878—1911) — канадский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1932).
 Уайли, Генри:
  (1844—1918) — британский военный деятель, главный комиссар провинции Белуджистан (1899).
  (1867—1943) — американский адмирал, командир Флота США (1927—1929).
 Уайли, Джейкоб (род. 1994) — американско-македонский баскетболист.
 Уайли, Джеймс:
 Уайли, Джеймс (Яков Васильевич Виллие; 1768—1854) — британский военный врач, президент санкт-петербургской Императорской медико-хирургической академии (1808—1838).
  (1835—1865) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве при Геттисберге (1863).
  — британский театральный и кинопродюсер, художественный руководитель Национального театра Шотландии (с 2017), обладатель Кубка Англии в составе клубов «Арсенал» (1993) и «Кройдон» (2000).
  (род. 1958) — американская пловчиха, участница Олимпийских игр (1972).
  (род. 1956) — британский игрок в дартс, победитель открытых чемпионатов Северной Ирландии (1991, 1995, 1998, 2001) и Англии (1996).
  (ур. Тоттен; род. 1964/1965) — британская футболистка и тренер, .
  (1950—2021) — канадский хоккеист и тренер, и. о. главного тренера клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (1995—1996).
  (род. 1937) — американский баскетболист, финалист НБА в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» (1963, 1965—1966).
 Уайли, Джо (род. 1965) — британская журналистка, телеведущая и диджей.
 Уайли, Джон:
  (1790—1852) — британский военный хирург, член Королевской коллегии хирургов (с 1844) и Эдинбургского королевского общества (с 1852).
  (1841—1912) — американский политик, член Палаты представителей (1889—1891).
  (1854—1924) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Уондерерс» (1878).
  (1893—1967) — американский дипломат, посол США в Латвии (1938—1940), Колумбии (1944—1947), Португалии (1947—1948), Иране (1948—1950) и Панаме (1951—1953).
  (1920—2013) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз».
  (род. 1942) — американский физик и педагог, канцлер Висконсинского университета в Мадисоне (2001—2008).
  (род. 1961) — австралийский банкир и спортивный функционер, председатель совета Австралийской спортивной комиссии (2012—2020).
  (род. 1992) — британская теннисистка, серебряная медалистка Паралимпийских игр в парах (2021), дочь Кита Уайли.
 Уайли, Джордж (1881—1954) — американский велогонщик.
  (1944—2001) — американский биолог, лауреат премии Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (1995).
  (род. 1971) — британский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен»; лауреат премии Фонда Deutsche Börse (2010).
  (род. 1950) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс».
  (род. 1935) — американский социолог, президент Ассоциации африканских исследований (1999).
  (род. 1968) — ирландский гребец, обладатель Кубка мира по гребному слалому в гребле на байдарке (1991).
  (1918—1985) — американский математик и инженер, изобретатель радара с синтезированной апертурой, лауреат Пионерской премии Профессиональной группы воздухоплавательной и навигационной электроники (1985).
 Уайли, Кейлеб (род. 2004) — американский футболист.
 Уайли, Кит:
  (1945—1999) — британский игрок в крокет, чемпион Англии среди мужчин (1968), победитель открытого чемпионата (1970—1971) и обладатель Президентского кубка (1967).
  (род. 1948) — британский спортсмен, бронзовый медалист Паралимпийских игр в соревновании на инвалидных колясках на 100 м в классе L3 (1984), отец Джорданны Уайли.
 Уайли, Клифф (род. 1955) — американский спринтер.
 Уайли, Кьянде (род. 1977) — американский художник.
  (1906—1998) — американская художница-монументалистка, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
 Уайли, Майкл:
  (род. 1957) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Сан-Антонио Спёрс» и «Сан-Диего Клипперс».
  (род. 1978) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Даллас Ковбойс».
  — американский писатель, лауреат премии «Шеймус» Ассоциации авторов детективов Америки за роман в твёрдой обложке (2012).
 Уайли, Марк:
  (род. 1948) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Миннесота Твинс».
  (род. 1992) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Грейтер-Вестерн-Сидней» и «Карлтон».
  (род. 1974) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Баффало Биллс» и «Сан-Диего Чарджерс».
  (1875—1963) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Мичиган (1921—1923).
  (1901—2000) — американская легкоатлетка, чемпионка США по прыжкам в высоту (1928).
  (род. 1966) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Даллас Маверикс» и «Орландо Мэджик».
  (род. 1996) — британский пловец, чемпион Паралимпийских игр по плаванию на 50 м вольным стилем в классе S9 (2019).
 Уайли, Ноа (род. 1971) — американский актёр.
  (1923—2005) — британский политик, член Палаты общин (1964—1974).
  (1851—1917) — американский политик, член Палаты представителей (1908—1909).
 Уайли, Пол:
 Уайли, Пол (род. 1964) — американский фигурист.
 Уайли, Пол (род. 1963) — американский музыкант.
  (1952—2004) — американский спортивный журналист, лауреат премия NAACP Image за нехудожественное литературное произведение (1994).
 Уайли, Ричард:
  (род. 1934) — американский юрист, председатель Федеральной комиссии по связи (1974—1977).
  (род. 1944) — американский писатель, лауреат премии ПЕН/Фолкнер (1987).
  (род. 1955) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1980).
  (1933—2020) — британский футболист и тренер, обладатель Кубка Футбольной лиги Англии в составе клуба «Астон Вилла» (1961).
  (род. 1934) — британская художница, лауреат премии Джона Мурса Художественной галереи Уокера (2014).
  (1853—1929) — американский политик, председатель Сената штата Западная Виргиния (1893—1895).
 Уайли, Самира (род. 1987) — американская актриса.
  (1918—1974) — американский англиканский священник, епископ Северного Мичигана Епископальной церкви (1972—1974).
 Уайли, Таррелл (1927—1984) — американский тибетолог.
  (род. 1974) — американская музыкантка.
  (1896 — ?) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Блэкберн Роверс».
 Уайли, Уильям:
 Уайли, Уильям Лайонел (1851—1931) — английский художник-маринист.
  (1900—1981) — британский фермер и политик, член Палаты общин (1945—1957).
  (1905—1992) — новозеландский юрист, генеральный прокурор Барбадоса (1951—1955) и Британской Гвианы (1955—1956), последний председатель Верховного суда Саравака, Северного Борнео и Брунея и первый председатель Верховного суда Борнео (1963—1965).
  (1928—1983) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» (1951).
  (1913—1966) — американский ортодонт, президент Американского совета ортодонтии (1960—1961) и лауреат премии Альберта Кетчама (1965).
 Уайли, Филип (1902—1971) — американский писатель-фантаст и сатирик.
  (1891—1970) — индийский колониальный чиновник, губернатор Центральных провинций и Берара (1940) и Соединённых провинций (1945—1947), посол Великобритании в Афганистане (1941—1943).
  (1844—1930) — американский химик, президент Американского химического общества (1893), первый комиссар по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (1907—1912).
  (1933—2019) — игрок в канадский футбол в составе клуба «Калгари Стампидерс».
  (1927—1999) — американский конник, чемпион Панамериканских игр по конкуру в индивидуальном и командном разрядах (1959).
 Уайли, Чак:
  (род. 1964) — американский пловец, бронзовый медалист чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на открытой воде на 25 км в смешанных командах (1998).
  (род. 1975) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Атланта Фэлконс» и «Миннесота Вайкингс».
  (1868—1915) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в высадке на мысе Геллес (1915; посмертно).
  (1885—1928) — американская писательница и поэтесса.
 Уайли, Элисон:
  (род. 1954) — канадский философ археологии, президент Ассоциации философии науки (2019—2020).
  (род. 1963) — канадская бегунья, чемпионка Канады по бегу на 3000 м (1981, 1988).
  (род. 1966) — ирландская поэтесса и детская писательница.
 Уайли, Эндрю:
  (1789—1851) — американский теолог, пресвитерианский священник и педагог, первый президент Индианского университета (1829—1851).
  (род. 1961) — британский лыжник, участник Олимпийских игр (1988).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Канзас-Сити Чифс» (2021).
 Уайли, Эндрю — английский футбольный менеджер.
 Wiley (род. 1979) — британский музыкальный продюсер, эмси и диджей.
 Уайли — тауншип в округе Ред-Лейк, Миннесота, США.
 Премия Уайли — научная премия Фонда Уайли, присуждаемая с 2002 года.

См. также 
 Издательство John Wiley & Sons

Примечания